Russo steht für:

 Russo, ein italienischer Familienname
 Russo TI, Ortschaft im Kanton Tessin, Schweiz
 eine Ortschaft und Aldeia im osttimoresischen Suco Holarua
 Pueblo Russo, Ort im Departamento Salto, Uruguay
 Russo-Balt, ein russischer Automobilhersteller in Riga